Bisccari bezeichnet:

 Titularbistum Biccari, eine Titularbistum
 Biccari (Apulien), ein Ort in der Provinz Foggia in Apulien